Айдаев — фамилия. Известные носители:

 Айдаев, Геннадий Архипович (род. 1950) — мэр Улан-Удэ.
 Айдаев, Юша Ахъядович (1938—2004) — чеченский учёный, доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, академик Чеченской академии наук.